Никита Тихонов:
 Тихонов, Никита Александрович (род. 1980) — осуждённый за убийство адвоката Станислава Маркелова.
 Тихонов, Никита Сергеевич (род. 1952) — советский и российский режиссёр документального кино и телевидения, продюсер.